Тушка — тіло забитої тварини або знекровлена птиця без оперення.
 Тушка — термін, що вживається стосовно депутатів Верховної Ради, котрі у важливих питаннях голосують за постанови на боці фракцій, до яких не входять і до яких їх виборці не обирали.

Див. також 
 Туша (значення)